Az alábbi lista Thaiföld uralkodóit tartalmazza.

Szukhothai Királyság

Ajutthaja Királyság

Sziám (Thaiföldi) Királyság, Csakri-ház

Fordítás 

 
 
Távol-keleti uralkodók listái